Колонија Ечеверија има више значења:

 Колонија Ечеверија (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Ечеверија (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику